Fasolt steht für:
 Fasolt (Operngestalt), eine Figur aus Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner.

Fasolt ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Fasolt (* 1951), deutscher Historiker, Professor an der University of Chicago.
 Nikolaus Fasolt (1921–2014), deutscher Unternehmer, der 1978 für sechs Monate BDI-Präsident war.